До́нован () — англіфікована форма ірландського прізвища , пов'язаного з особовим іменем .

Відомі носії прізвища:
 Біллі Донован (;  1965) — американський баскетбольний тренер.
 Вільям Джозеф Донован (; 1883—1959) — директор Управління стратегічних служб США у роки Другої світової війни.
 Ден Донован (;  1956) — американський політик-республіканець, член Палати представників США.
  (; 1916—1970) — американський адвокат, офіцер ВМС США і політичний переговорник.
  (;  1968) — австралійський актор і поп-виконавець.
 Джеффрі Донован (;  1968) — американський кіно- і телевізійний актор.
  (; 1768—1837) — ірландський зоолог-аматор, мандрівник, письменник.
  (, уроджена — Ліза Адалін Донован, ;  1971) — американська акторка.
  (;  1961) — американська баскетболістка і баскетбольний тренер, олімпійська чемпіонка (1984, 1988).
 Ерік Донован (;  1985) — ірландський професійний боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.
 Лендон Донован (;  1982) — американський футболіст, півзахисник.
  (, уроджений — Мартін Паул Сміт, ;  1957) — американський актор, режисер і сценарист.
 Тейт Донован (;  1963) — американський актор і телевізійний режисер.
  (;  1978) — американський актор і модель.
 Чарльз Донован (; 1863—1951) — британський паразитолог, лікар, медичний працівник Індійської медичної служби.
 Шон Донован:
 Шон Донован (;  1966) — міністр житлового будівництва і міського розвитку США (2009—2014) у кабінеті Барака Обами.
 Шон Донован (;  1975) — канадський хокеїст.

Інше 
 «Рей Донован» () — американський телевізійний драматичний серіал створений сценаристкою Енн Бідерман для телеканалу Showtime.

Див. також 
 Донован (ім'я)

Примітки